Giulio Parise – insegnante ed esoterista italiano
Goffredo Parise – scrittore, giornalista, sceneggiatore, saggista e poeta italiano
Jordan Parise – hockeista su ghiaccio statunitense
Masaniello Parise - maestro di scherma italiano
Ronald Parise – astronauta e scienziato statunitense
Sara Parise – nuotatrice italiana
Zach Parise – hockeista su ghiaccio statunitense